Суперкубок Естонії з футболу 2020 — 25-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 березня 2020 року між чемпіоном Естонії клубом Флора та володарем кубка Естонії клубом Транс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2020
Естонія
2020 в естонському спорті